Die Liste der erfolgreichsten Torschützen der Bundesliga enthält alle Fußballspieler, die seit der Einführung der obersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1963 100 oder mehr Tore erzielt haben. Dabei wird für jeden Spieler aufgeschlüsselt, wie viele Tore es für welchen Verein waren und diese nach ihrer Anzahl gelistet.

Erfolgreichster Torschütze ist der ausschließlich beim FC Bayern München eingesetzte Gerd Müller, gefolgt von Robert Lewandowski, der für den FC Bayern München und für Borussia Dortmund Tore erzielte. Aktive Bundesligaspieler sind grau unterlegt; seit Lewandowski 2022 die Bundesliga verließ sind das zwei Spieler: Marco Reus (Borussia Dortmund) und Thomas Müller (FC Bayern München). Derzeit zählt die Liste 53 Spieler mit der Aussicht auf einen 54.: Zwar steht Max Kruse vom VfL Wolfsburg bei aktuell 97 Toren, er wird jedoch vorerst nicht mehr eingesetzt. So könnte Timo Werner vom RB Leipzig mit derzeit 95 Bundesligatoren als nächster Spieler die Zahl von 100 Toren erreichen.

Mit Ausnahme von Aílton hat jeder der gelisteten Spieler mindestens ein Mal in einer nationalen Auswahl eines Landes gespielt, dessen Staatsbürgerschaft er besitzt. Unter denjenigen sechs der gelisteten Spieler, bei denen dies ein anderes Land als Deutschland ist, hat Robert Lewandowski die meisten Bundesligatore erzielt, gefolgt von Claudio Pizarro und Giovane Élber

Der am häufigsten in der Liste vertretene Verein ist der FC Bayern München, für den 13 der gelisteten Spieler Tore erzielten, gefolgt vom VfB Stuttgart mit elf Spielern in der Rangliste. Auch gemessen an der Anzahl der Tore führt der FC Bayern München mit weit über 1500 vor Borussia Dortmund mit gut 800 aller hier aufgeführten. Von den aktuellen Bundesligisten 22/23 sind dagegen bisher keine Tore des 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, SC Freiburg oder FC Augsburg gelistet. Diese Mannschaften hatten also noch nie einen Spieler in ihren Reihen, der für sie getroffen und früher oder später auch 100 Bundesligatore erreicht hätte.

Gerd Müller führt die Liste seit 1970 an – vor ihm waren die Spitzenreiter Lothar Emmerich (1966–1970), Timo Konietzka (1965–1966) und Uwe Seeler (1964–1965).

Liste der Torschützen

Aktive Spieler mit den meisten Toren 

Aufgeführt sind alle Spieler eines aktuellen Bundesligavereins, die mindestens 50 Tore erzielt haben.

Mehrfachtorschützen in einem Spiel 
Aufgeführt sind jeweils die fünf besten Spieler aller Zeiten sowie die aktuellen Top 5; wenn es nur wenige sind, werden alle Spieler genannt. Die Listen sind nicht inkludierend; so bedeutet Robert Lewandowskis Spitzenposition bei 2 Tore pro Spiel, dass er 61 mal exakt zwei Treffer (und nicht zwei oder mehr Treffer) erzielt hat.
Stand: 6. Februar 2022

Die meisten Joker- und Elfmetertore 
Aufgeführt sind die fünf besten Spieler aller Zeiten und die fünf besten derzeit aktiven Spieler (grau unterlegt) beider Kategorien. Haben mehrere Spieler gleich viele Tore erzielt, werden bei den Jokertoren diejenigen Spieler mit weniger Einsätzen und bei den Elfmetertoren diejenigen Spieler mit der höheren Torquote zuerst genannt.

Stand: 7. November 2022

Top-Torschützen der Bundesliga-Vereine 
Aufgeführt sind die drei besten Torschützen pro Verein. Haben mehrere Spieler gleich viele Tore erzielt, werden diejenigen Spieler mit weniger Einsätzen zuerst genannt. Für die derzeit in der Bundesliga vertretenen Vereine gilt außerdem: Ist unter den drei besten Torschützen kein derzeit für den Verein aktiver Spieler, wird zusätzlich der beste Torschütze aus dem aktuellen Kader genannt (dieser ist grau unterlegt).

Weitere Fakten 
Stand: 6. Februar 2022 

 Mit 250 Toren ist Gerd Müller auch in der Heimspiel-Statistik unerreicht. Auswärts hingegen erzielte Robert Lewandowski mit 123 die meisten Treffer, gefolgt von Klaus Fischer (117) und Gerd Müller (115).
 Das erste Tor überhaupt erzielte Timo Konietzka in der gerade neu eröffneten obersten deutschen Spielklasse. In der Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund am 24. August 1963 traf er bereits in der 1. Spielminute für Dortmund (Endstand 3:2). 1965 erzielte er zum zweiten Mal den ersten Treffer einer Saison. Für den TSV 1860 München traf er ebenso bereits in der ersten Spielminute gegen den damaligen Aufsteiger und Lokalrivalen FC Bayern. Das 1:0 war gleichzeitig der Endstand. Thomas Müller erzielte dreimal das erste Saisontor (2010, 2014, 2018).
 Jüngster Torschütze der Bundesliga-Geschichte ist Youssoufa Moukoko. Im Alter von 16 Jahren und 28 Tagen war er am 18. Dezember 2020 beim 1:2 gegen Union Berlin erfolgreich. Zweit-jüngster Torschütze ist Florian Wirtz. Im Alter von 17 Jahren und 34 Tagen war er am 6. Juni 2020 in Leverkusen zum 2:4 gegen den FC Bayern erfolgreich.
 Der jüngste Mehrfachtorschütze in einem Spiel ist Timo Werner, der im Trikot des VfB Stuttgart am 10. November 2013 beim Spiel gegen den SC Freiburg im Alter von 17 Jahren und 249 Tagen zweimal traf (zum 0:2 und zum 1:3-Endstand).
 Der älteste Torschütze ist Claudio Pizarro (* 3. Oktober 1978); er erzielte am 18. Mai 2019 im Alter von 40 Jahren und 227 Tagen das 2:1-Siegtor im Heimspiel gegen RB Leipzig. Bereits am 16. Februar 2019 hatte er mit einem späten Freistoß zum 1:1-Endstand für Werder Bremen bei Hertha BSC den bisherigen Spitzenreiter Miroslav Votava (* 25. April 1956) abgelöst, der bei seinem Siegtor zum 2:1-Endstand im Spiel gegen den VfB Stuttgart am 24. August 1996 (ebenfalls für Werder Bremen) mit 40 Jahren und 136 Tagen 15 Tage jünger war.
 Der erfolgreichste Torschütze in einem Spiel ist Dieter Müller. Er erzielte am 17. August 1977 beim 7:2 des 1. FC Köln gegen Werder Bremen sechs Tore (sog. Sechserpack). Gerd Müller traf in vier Spielen jeweils fünfmal (sog. Fünferpack). Am 22. September 2015 erzielte der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselte Robert Lewandowski beim 5:1-Heimsieg des FC Bayern München über den VfL Wolfsburg zwischen der 51. und 60. Minute fünf Tore. Jüngster Spieler mit einem Fünferpack ist Luka Jović, dem dieses Kunststück beim 7:1-Heimspielerfolg von Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf am 19. Oktober 2018 im Alter von 20 Jahren und 300 Tagen gelang.
 Die meisten („lupenreinen“) Hattricks erzielte Gerd Müller. Das Kunststück gelang ihm in 7 Spielen.
 Die meisten Tore per Strafstoß erzielte Manfred Kaltz – bei 60 Anläufen war er 53-mal erfolgreich – gefolgt von Gerd Müller (51 Tore bei 63 Anläufen). Max Kruse und Hans-Joachim Abel trafen ihre ersten 16 Elfmeter.
 Rüdiger Mielke galt bis Anfang der 2020er mit 15 Toren in 15 Spielen als effizientester Spieler der Ligageschichte. Erling Haaland steht aktuell bei 56 Toren in 57 Bundesliga-Spielen.
 Effizientester Torschütze innerhalb einer Saison ist Robert Lewandowski. In der Saison 2020/21 erzielte er in 29 Spielen 41 Tore – 1,41 Tore pro Spiel.
 Bester Joker der Bundesliga-Historie ist Nils Petersen. Für seine 30 Joker-Tore (von 84 Bundesliga-Toren insgesamt) benötigte er 105 Spiele, in denen er eingewechselt wurde.
 Mit 54 Toren in der Saison 2008/09 ist das Duo Grafite (28 Tore) und Edin Džeko (26 Tore) vom VfL Wolfsburg das erfolgreichste Sturmduo der Bundesliga-Geschichte; sie übertrafen damit den Rekord der Bayern-Spieler Gerd Müller (36 Tore) und Uli Hoeneß (17 Tore) aus der Saison 1972/73.
 Das schnellste Joker-Tor der Bundesligageschichte erzielte Uwe Wassmer am 22. September 1996 für SC Freiburg 13 Sekunden nach seiner Einwechslung beim Zwischenstand von 2:5 im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Der SCF verlor mit 3:5.
 Hans Jörg Butt ist mit 26 erzielten Toren der erfolgreichste Torhüter der Bundesliga. Alle diese Tore erzielte er durch Strafstöße.
 Erster Spieler mit 100 Bundesligatoren war Lothar Emmerich, dieses schoss er am 23. Spieltag 1967/68.
 Von Saisonstart an in jedem Spiel mindestens ein Tor zu erzielen gelang elf Spieltage lang nur Robert Lewandowski (FC Bayern München) in der Saison 2019/20.
 Gerd Müller und Klaus Fischer schossen in je 86 Bundesliga-Partien das 1:0.
 Gerd Müller erzielte in der Saison 1969/70 in 16 Ligaspielen in Folge mindestens ein Tor.
 Einziger Spieler, der sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga auf 100 Tore kommt, ist Bruno Labbadia.
 Die beiden Spieler mit mehr als 300 Toren, Gerd Müller und Robert Lewandowski, sind gleichzeitig auch die Spieler die am häufigsten Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga wurden.
 Insgesamt wurden 26 der Spieler, die mindestens 100 Tore erzielten, auch mindestens einmal deren Torschützenkönig. Von den Spielern denen das nie gelang, sind Manfred Burgsmüller und Claudio Pizarro die erfolgreichsten.

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der Bundesliga
 Liste der Fußballspieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen

Weblinks 
 Bundesliga-Torjäger auf kicker.de
 Ewige Torschützenliste der ersten Bundesliga auf transfermarkt.de
 Bundesliga» Rekordtorjäger auf weltfussball.de
 Elfmeter-Statistik auf kicker.de
 Joker-Statistik auf transfermarkt.de

Einzelnachweise und Anmerkungen 

!Torschutzen
Liste (Fußball-Rekordspieler)